Гэнъё Такэда (竹田 玄洋| Такэда Гэнъё, 7 марта 1949, Осака, Япония) — главный менеджер внутреннего исследовательского подразделения компании Nintendo. В этом подразделении Такэда работает с момента основания подразделения в 1981 году. Преимущественно он работает над созданием аппаратной части для домашних и переносных консолей, но, иногда, занимается и разработкой видеоигр. Самыми известными играми, созданные под руководством Такэда, являются Punch-Out!! и StarTropics. Гэнъё Такэда также принадлежит авторство первой аркадной игры Nintendo — EVR Race, созданной в 1975 году.

Биография и карьера 
Гэнъё Такэда родился в японском городе Осака. С детства Такэда любил мастерить своими руками, делая миниатюрные копии поездов и самолетов. Впоследствии он поступил в Университет Сидзуока в Хонсю, в котором он изучал полупроводники. После окончания учебы в 1970 году, Такэда, по объявлению в газете, поступил на работу в Nintendo. Собеседование он проходил у Гумпея Ёкои. Вместе с Масаюки Уэмурой, Такэда работал в команде разработчиков R&D2, которая трудилась над созданием «электронного тира». Проработав год в R&D2, Такэда стал главным менеджером нового подразделения Nintendo — R&D3. Это было самое маленькое научно-исследовательское подразделение Nintendo — оно насчитывало примерно 20 сотрудников. Однако именно это подразделение было ответственно за разработку всей технической и программной начинки как для игровых автоматов, так и, позднее, для домашних консолей вроде Famicom и NES. В этом подразделении были созданы MMC-чипы, применявшиеся во всех картриджах для Famicom/ NES. В R&D3 занимались не только технической стороной дела, но и программной. Этим подразделением были созданы такие известные игры, как Punch-Out!! и StarTropics. Здесь же создавались и некоторые спортивные игры, включая Pro Wrestling, NES Play Action Football и Ice Hockey. Эти игры создавались с прицелом на американский рынок, на котором, каждая из этих игр, добилась определенного успеха.

Главным ограничением в картриджах для NES была неспособность сохранять результаты прохождения игры прямо на картридж. В картридже использовалась RAM-память, которую легко переписывалась, но при выключении питания, все данные стирались из памяти. Такэда, вместе со своей командой сотрудников создал систему резервного питания от батарейки, которая позволяла играм хранить информацию. Эта технология впервые была применена в игре The Legend Of Zelda Сигэру Миямото. Такэда является автором аналогового контроллера, использовавшегося в системе Nintendo 64. Впоследствии этот контроллер был скопирован Microsoft и Sony для своих игровых систем. В 2000 году R&D3 была переименована в Integrated Research and Development. В том же году, сотрудники этого подразделения, совместно с компанией Conexant создали модем для Nintendo GameCube. Сам Такэда в 2002 году был повышен до главного старшего менеджера, и занимает эту должность в настоящее время.

Разработка Wii 
Такэда был одним из ведущих разработчиков, участвовавших в разработке консоли Wii. Он известен своим несогласием с современным подходом для создания нового поколения консолей, где добавляются технические и графические улучшения. Он утверждает, что такая модель является предметом убывающей доходности. «Если Nintendo следовала бы существующим путём развития, то мы бы стремились сделать Wii быстрее и ярче. Мы бы пытались улучшить скорость, с которой бы отображалась потрясающая графика. Но мы не могли не задаться вопросом: „Насколько сильное влияние, в действительности, это окажет на наших клиентов?“. При разработке мы пришли к пониманию неэффективности этого пути, особенно когда сравнили трудности и затраты на разработку против новых опытов, которые могли бы получить наши клиенты». В этой модели Такэда начал сомневаться ещё в 2002 году. Как он утверждает, что в какой-то момент потребителей перестанет устраивать графика, что новые эффекты, в конечном счёте, перестают вызывать должные эмоции и что «нет конца желаниям тех, кто просто хочет больше. Дайте им одно, они попросят два. Дайте им два и в следующий раз они попросят пять вместо трёх, поскольку их желания растут в геометрической прогрессии».

Он часто сравнивает видеоигровую индустрию с автомобильной. Отметив, что не все машины создаются для участия в гонках, он указывает на то, что существует прибыльные рыки для более экономичных, семейных, автомобилей. Такэда отметил, что Wii идёт параллельно этой модели, и в одном из интервью упомянул, что одной из главных его технических целей при создании Wii было (учитывая рост счетов за электроэнергию и снижения затрат) урезание мощности, необходимой для работы консоли при сохранении столь же высокой производительности. Wii он часто сравнивал с гибридным автомобилем.

Персоналии по алфавиту
Разработчики компьютерных игр
Сотрудники Nintendo
Родившиеся 7 марта
Родившиеся в 1949 году